Села:
Юрченкове — Харківська область, Вовчанський район
Юрченкове — Харківська область, Чугуївський район